Skaft kan syfta på:

 Skaft (byggnadsdel) – huvuddelen av en kolonn, pelare eller pilaster, i regel en parallell eller uppåt avsmalnande byggnadsdel med en längd som nästan alltid är flera gånger större än bredden eller diametern. Skaftet är nedtill försett med bas eller står direkt på grunden och är upptill krönt av ett kapitäl.
 Skaft (sko) – del av en känga eller stövel som sträcker sig upp längs benet ovanför fotknölarna.
 Skaft (tomt) – en smal och långsträckt del av en tomt som förbinder tomten med vägnätet, se tomt
 Skaft (verktyg) – del till olika redskap eller verktyg såsom yxor, hammare, knivar, klubbor med flera. Ett skaft kan även vara försett med handtag.
 Golfskaft – en golfklubbas skaft
 Solvskaft – en anordning i en vävstol som höjer och sänker varptrådarna
 Växtskaft – ett kort skat som förbinder en blomma eller ett blad med en stjälk.

Byggnadsdetaljer
Redskap